Chris Bourque – hockeista su ghiaccio statunitense di origine canadese, figlio di Ray
François Bourque – ex sciatore alpino canadese
Ray Bourque – ex hockeista su ghiaccio canadese
René Bourque – hockeista su ghiaccio canadese